Le mot Tabagie peut faire référence à
 un festin Nord-Amérindien, Tabagie (festin)
 un établissement vendant du tabac (Régionalisme) (Canada)
 la dépendance au tabac, le tabagisme.